S66, S-66 ou S.66 peut faire référence à:
 Blériot-SPAD S.66, un avion de ligne français ;
 Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies ;
 Sikorsky S-66, un prototype d’hélicoptère d'attaque américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres